Torneig de tennis masculí: MercedesCup 2019
 Torneig de tennis femení: Porsche Tennis Grand Prix 2019